Aragón ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada Española, en recuerdo del reino de Aragón.

El Aragón fue un crucero de primera clase no protegido, construido en Cartagena, botado en 1879 y dado de baja en 1900. Desplazaba 3.300 toneladas, tenía el casco de madera, iba armado con dos cañones de 16 mm y varios de menor calibre. Su máquina tenía una potencia de 3.300 CV y llevaba una dotación de 386 hombres. 
El Aragón fue un transporte de tropas botado en 1913 y dado de baja en 1928, que participó en las diferentes campañas de la Guerra de África, donde intervino en el desembarco de Alhucemas. 
El Aragón fue un buque de transporte de la clase Haskell, anteriormente conocido como USS Noble (APA-218) de la Armada de los Estados Unidos.

El Aragón fue un buque de transporte anfibio de la clase Paul Revere, anteriormente conocido como USS Francis Marion (LPA-249) de la Armada de los Estados Unidos. Tras ser dado de baja en la Armada Española en el año 2000, pasó a ser utilizado como buque de entrenamiento para la Unidad de Operaciones Especiales (UEO) en Cádiz.

Nombres de buques de la Armada de España